Arslöstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Arslöstjärnarna (Älvdalens socken, Dalarna, 679949-137086), sjö i Älvdalens kommun, 
Arslöstjärnarna (Älvdalens socken, Dalarna, 679949-137127), sjö i Älvdalens kommun,  (5,07 ha)
Norder-Arslöstjärn, sjö i Älvdalens kommun,  (7,79 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn